Zwartkruis ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Zwartkruis (1926–2013), niederländischer Fußballtrainer
 Theodorus Zwartkruis (1909–1983), römisch-katholischer Bischof von Haarlem